Sérgio Vieira (1941–2021) mozambiki költő, politikus
Sérgio Vieira (1976) portugál gyaloglóatléta, olimpikon